Emmanuelle — série de filmes eróticos
Pieve Emanuele — comuna da região Lombardia, Itália
576 Emanuela — asteroide

Desambiguações de topônimos